Klingsgraben ist ein Gewässername:

 Klingsgraben (Streu) oder Klinggraben, linker Zufluss der Streu (zur Fränkischen Saale) gegenüber Fladungen, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern 
 Klingsgraben (Vils) (zur Donau), linker Zufluss eines linken Teilungslaufs der Vils bei der Rosenmühle, Gemeinde Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

Siehe auch:
 Klingengraben (Begriffsklärung)
 Klinggraben